Pottsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pottsville (Arkansas)
Pottsville (Pennsylvania)
Pottsville (South Dakota)